

Греческое имя 
 Кимон Клеонский (Κίμων, VIII или VI век до н. э.) — ранний греческий художник.
 Кимон Старший (ум. ок. 528/527 или 524 до н. э.) — афинский аристократ, троекратный олимпионик. 
 Кимон (ок. 504 до н. э. — 450 до н. э.) — полководец и политик Афин периода греко-персидских войн.

Другое 
 Кимон (鬼门) — «демонические врата» в оммёдо, северо-восточное направление, через которое приходят они (злые духи).
 Американские эскадренные миноносцы типа «Флетчер» USS Ringgold (DD-500) и USS Semmes (DDG-18) были переименованы после их покупки Грецией в Кимон.

См. также 
 Цимон (Cimon) — один из двух персонажей римского предания Caritas Romana.